Lars Hall kan syfta på

 Lars Hall (femkampare) (1927–1991), svensk idrottsman (modern femkamp)
 Lars Hall (formgivare) (1938–2018), en svensk formgivare och reklamman